Расе́йняй (,  , устар. ) — город в Расейнском районе Литвы, его административный центр. В Российской империи до 1917 года назывался Россиены.

География 
Город расположен в 5 км от шоссе Клайпеда—Каунас.

Население

История

Великое Литовское Княжество 
Расейняй является одним из древнейших общин в Литве — название населенного пункта упоминается впервые в 1253 году. Упоминается в летописях XIII и XIV века под разными вариантами записи названия поселения, в том числе Rushigen, Rossyen и Rasseyne. В 1253 году великий князь Миндовг уступил часть территории Жемайтии, в том числе некоторые территории вокруг Расейняй, Ливонскому ордену. В XIV—XVIII веках Расейняй был одним из наиболее важных городов в регионе Жемайтии; его староста, как представитель региона, принимал участие в подписании мирного договора в Кёнигсберге в 1390 году. В конце XV века Расейняй получил Магдебургское право.

В Речи Посполитой город продолжал быть региональным центром. Там были расположены государственные учреждения, и он служил торговым центром области. В 1580 году в городе встретились местные аристократ с целью выбрать своих представителей в Сейм Речи Посполитой в Варшаве. С 1585 в Расейняй находился жмудский сеймик.

После разделов Речи Посполитой 

После Третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Расейняй был присоединен к Российской империи, и права города были аннулированы. В Российской империи город был центром административного округа с тем же названием.

Исторически сложилось, что главными предметами экспортной торговли были лес и зерно. Из-за своего географического положения и удаленности от железной дороги и основных автомагистралей, город был экономически изолирован. Пожар в 1865 году, который почти уничтожил город, также способствовал уменьшению города во второй половине XIX века.

В 1831 году в Расейняе началось восстание против царского правительства. 26 марта повстанцы взяли Расейняй и сформировали временное правительство округа. В течение нескольких дней восстание распространилось по всей стране и позже стало известно как Польское восстание (1830).

В течение основной части XIX века большую часть населения города составляли евреи. В 1842 году в городе было 7455 жителей, большинство из которых были евреями. В 1866 году в городе было 10579 жителей, из которых 8290 были евреями. В 1897 году население района, за исключением города, составило 221731, из них около 17 тысяч были евреями. Но после Первой мировой войны еврейская община сократилась. К 1926 году 2 226 евреев жили в Расейняе, а в 1939 — году примерно 2000 (40 % от общей численности населения).

В городе находятся ренессансный монастырь XVII—XVIII вв. и костёл Успения девы Марии (1782), остальные памятники архитектуры были разрушены во время Второй мировой войны. Город-побратим — Любартов, Польша.

Весной 1915 г. район Россиен стал ареной активных боевых действий русский и германской армий, прежде всего - конницы.

3-й механизированный корпус дислоцировался на территории Литвы: 2-я танковая дивизия северо-западнее города Каунас в Россиенах (Расейняй)

Бой под Расейняем 

24—25 июня 1941 года в окрестностях города единственный оставшийся после советского контрнаступления танк КВ-1 на сутки прервал коммуникации боевой группы «Зекендорф» 6-й танковой дивизии из 4-й немецкой танковой группы генерал-полковника Гепнера с тылами.

С самого начала боя танку КВ-1 удалось расстрелять и раздавить своими гусеницами колонну из 12 грузовиков со снабжением, которая шла к немцам из захваченного города. Позже прицельными выстрелами была уничтожена артиллерийская батарея. Немцы вели ответный огонь, но безрезультатно — снаряды 50-миллиметровых дивизионных противотанковых пушек не могли пробить броню КВ-1. Спустя некоторое время у танка кончилось топливо, а затем противнику удалось взорвать заряд у него под гусеницей. Но к тому времени танку уже удалось занять стратегическую позицию на единственной дороге, проходившей через болота. Наконец, только к исходу второго дня сражения немцам удалось расстрелять танк из 88-миллиметровых зенитных орудий, только два из них сумели пробить броню. Когда солдаты приблизились к подбитой машине, башня танка начала поворачиваться в их сторону — видимо, кто-то из экипажа все еще был жив. И только заброшенная в одну из пробоин граната навсегда остановила танкистов.

Этот бой был описан в 1965 году в литовской «Крестьянской газете» («Валстечю лайкраштис», в номере от 8 октября 1965, автор статьи — И. Лаурайтис). В той же статье упоминаются и имена бойцов, выясненные по их личным вещам, найденным при перезахоронении братской могилы (перевод с литовского):

В пригороде Расейняя, у деревни Дайняй, там, где проходил бой, установлен воинский мемориал.

Примечания

Ссылки 

 

Города Литвы
Населённые пункты Расейнского района